Marburger Schule steht für:

 Marburger Schule der Philosophie, Richtung des Neukantianismus, siehe Neukantianismus #Marburger Schule
 Marburger Schule, siehe Erlanger Konstruktivismus #Entwicklungsgeschichte
 Marburger Schule der Kriminologie, begründet durch Franz von Liszt 
 Marburger Schule (Politikwissenschaft), politikwissenschaftliche Tradition um Wolfgang Abendroth
 Marburger Schule (Dialektgeographie), Schule der Dialektgeographie, begründet von Georg Wenker 

Siehe auch:
 Marburger Kreis